La Unión de Formosa – società polisportiva argentina con sede a Formosa
 La Unión de Formosa – squadra di pallacanestro dell'omonima società polisportiva di Formosa
 La Unión de Formosa – squadra di pallavolo dell'omonima società polisportiva di Formosa